Parkbahn steht für
 Parkeisenbahn
 Parkbahn (Bremen), ein früherer Oberleitungsbus-Betrieb in Bremen
 Satellitenorbit #Parkbahn ein Orbit, auf den eine Raumsonde vor ihrem Einschuss in Richtung Mond oder Zielplanet gebracht wird.
 Parkbahn (Flughafen Zürich), ein Schrägaufzug bei Flughafen Zürich#«The Circle»

Siehe auch:
 Gartenbahn